Aqaba ou parfois Akaba peut faire référence à :
 Aqaba, ville et port de Jordanie.
 Golfe d'Aqaba, extrémité nord-est de la mer Rouge.
 Bataille d'Aqaba tenue le  au cours de la Grande révolte arabe de 1916-1918.
 Subdivision d'Aqaba, province jordanienne.
Aqaba est une localité d'Arabie saoudite près de La Mecque, dans laquelle fut conclu le premier Pacte d'Aqaba, le  entre Mahomet et les représentants de Yathrib permettant l'accès à Médine de 70 disciples mecquois de Mahomet. Un second Second serment d'allégeance fut signé la même année.
 Aqabah, localité de Cisjordanie.
 Akaba, une ville du Togo.
 Houessou Akaba, un roi du Royaume du Danhomè.